Сорокопутовые мухоловки () — род воробьиных птиц из семейства Австралийских свистунов.

Виды 
 Зелепоспинная сорокопутовая мухоловка Colluricincla boweri Ramsay, 1885
 Серогрудая сорокопутовая мухоловка Colluricincla harmonica Latham, 1802
 Лесная сорокопутовая мухоловка Colluricincla megarhyncha (Quoy & Gaimard, 1830)
 Colluricincla sanghirensis Oustalet, 1881
 Colluricincla tenebrosa (Hartlaub & Finsch, 1868)
 Colluricincla umbrina (Reichenow, 1915)
 Коричневогрудая сорокопутовая мухоловка Colluricincla woodwardi Hartert,

Свистуновые (птицы)
Роды птиц